Сугаш:

 Сугаш — река в Республике Алтай.
 Сугаш — село, Усть-Коксинский район Республики Алтай.